Евпато́рия — многозначный термин:

Топоним 
 Евпатория — город на Западном побережье Крыма.
 Евпатория — муниципальное образование — городской округ в составе Республики Крым.

Транспорт 
 Евпатория-Курорт — пассажирская железнодорожная станция в Крыму.
 Евпатория-Товарная — грузовая железнодорожная станция в Крыму.

Прочее 
 Евпатория — курортный кластер в городе Евпатория.
 «Евпатория» - противопожарный катер проекта 364 (заводской № 369) 1953 года постройки Черноморского флота СССР, после провозглашения независимости Украины перешедший в состав военно-морских сил Украины и 16 сентября 2019 года - исключенный из состава ВМС Украины по техническому состоянию.
 (24648) Евпатория — типичный астероид главного пояса, который был открыт советскими астрономами Степановичем и Черных в Крымской астрофизической обсерватории.
 «Евпатория» — песня белорусской и советской панк-рок группы «Ляпис Трубецкой».

См. также 
 Евпаторийский городской совет — регион (222,7 км²) на западном побережье Крыма.
 Евпатор